«Нетакая» () — американский молодёжный телесериал на канале TeenNick о «необычной» жизни школьницы по имени Эдди Сингер (Эмма Робертс). Шоу началось в 2004 году и стало самой популярной программой в США среди детей от 9 до 14 лет. Сериал был создан Сью Роуз, которая ранее создала сериалы Pepper Ann и Анжела Анаконда.

Последний 3 сезон закончился 16 декабря 2007 года.

Повторный показ сериала продолжался до июня 2008.
Заставку исполняет Джилл Собул, которая также писала песни к сериям. Название каждой серии начинается с артикля «The».

В России сериал был дублирован творческой студией «Арт — Дубляж» по заказу Nickelodeon Россия в 2007 году.

Сюжет 
Главная героиня сериала — 13-летняя семиклассница (14-летняя в 3 сезоне) Эдди Сингер (Эмма Робертс), которая пишет песни о своей жизни в средней школе. Её лучшие друзья: Джина Фабиано, которая интересуется модой и проектирует свои собственные модели одежды, и игрок школьной команды по баскетболу Зак Картер-Шварц. Они все учатся в Средней школе Рокки Роуд в неизвестном городе на восточном побережье США. Когда в третьем сезоне Эдди получает письмо, на конверте указано «Пайнкрест, Пенсильвания». Старший брат Эдди, Бен, работает в кафе «Джус», куда часто ходят Эдди и её друзья.

На протяжении сериала Эдди переживает влюблённость в своего одноклассника Джейка Бехари(Райя Фенске) у которого уже есть девушка. Большую часть второго сезона Эдди встречается с Рэнди Кляйном (Эван Пэлмер). Они расстаются в конце сезона, когда Эдди понимает, что ей всё ещё нравится Джейк. В третьем сезоне Эдди и Джейк наконец начинают встречаться, а Зак и Джина влюбляются друг в друга.

В ролях

Главные роли 
 Эмма Робертс — Эдди Сингер, семиклассница, пишущая песни о своей жизни в средней школе.
 Малис Джау — Джина Фабиано, лучшая подруга Эдди, интересуется модой и делает свою собственную одежду.
 Джордан Коллоуэй — Зак Картер-Шварц, лучший друг Эдди
 Тад Келли — Бен Сингер, старший брат Эдди
 Молли Хейган — миссис Сью Сингер, мама Эдди
 Маркус Флэнаган — мистер Джефф Сингер, отец Эдди.
 Эмма Дегерстедт — Мэрис. (Стала главным персонажем со 2-го сезона.)
 Челси Таварес — Кренберри

Второстепенные роли 
 Дастин Инграм — Дуэйн Огливи
 Мэри Лу — Мэри Фери
 Райя Фенске — Джейк Бихари
 Бьянка Колинз — Патти Перес
 Сара Хестер — Джен
 Гарри Перри III — менеджер Майк
 Милдред Думас — директор Брендивайн
 Эван Палмер — Рэнди Кляйн
 Шон Уэлен — тренер Пирсон
 Брендон Смит — Марио
 Миракл Винсент — Элли
 Шоун Макгилл — Фредди
 Картер Дженкинс — Эли Патаки
 Шаника Ноулз — Ванесса

Эпизоды

Сопутствующие товары 
Параллельно с началом 2 сезона в 2005 году Nickelodeon начал продавать различные товары, связанные с сериалом, начиная с музыкального альбома Эммы Робертс «Unfabulous and More», который стал саундтреком к сериалу. В ноябре 2005 года вышли две книги по сериалу под названиями Keepin' It Real (ISBN 0-439-79666-0) и Split Ends (ISBN 0-439-80179-6), обе были написаны Робином Вассерманом, и первые несколько предметов одежды, взятые из гардероба Эдди в сериале. Ещё две книги вышли в феврале 2006, Starstruck (ISBN 0-439-83157-1) и Jinxed! (ISBN 0-439-83158-X).

Перед началом 3 сезона 25 сентября 2006 вышла видеоигра, основанная на сериале, созданная Game Boy Advance.

Все серии 1 и 2 сезонов были доступны для скачивания на iTunes Store в США с осени 2006.

Саундтрек 
27 сентября 2005, вскоре после премьеры 2 сезона сериала, Columbia Records и Nick Records выпустили альбом Unfabulous and More, который стал саундтреком сериала и дебютным альбомом Эммы Робертс.

Альбом включает в себя несколько оригинальных песен (среди них «Dummy» и «I Wanna Be», на которые также были сняты видеоклипы, «I Have Arrived», и «This Is Me», которые были написаны совместно с Эммой Робертс), так же как и некоторые песни Эдди из первого сезона (но более поздние их версии), включая «Punch Rocker» и «New Shoes» (обе из серии «The Party»), «94 Weeks (Metal Mouth Freak)» (из серии «The Bar Mitzvah») и «Mexican Wrestler» (которая ранее выходила в альбоме Джилл Собул Pink Pearl в 2000 году и в серии Нетакой «The 66th Day»).

Альбом занял 46 место на Billboard's Top Heatseekers.

Выход на DVD 
Одна серия 1 сезона Нетакой, «The Little Sister», вышла на DVD — на TEENick Picks 1, вышедшем в апреле 2006, вместе с сериями сериалов Дрейк и Джош, Зоуи 101, Ned’s Declassified School Survival Guide, и Ромео!.

Ссылки 
 Официальный сайт сериала

Примечания 

Подростковые ситкомы США
Телесериалы США, запущенные в 2004 году
Телесериалы США, завершённые в 2007 году
Программы телеканала Nickelodeon